Косбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Косбулак — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Косбулак — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.